Language Association steht für folgende Organisationen:

 Modern Language Association, ein Berufsverband in der USA für Sprachwissenschaftler, Literaturwissenschaftler und Literaturkritiker
 International Language and Law Association, eine internationale und interdisziplinäre Forschungsvereinigung zur Untersuchung der Sprache und Medialität des Rechts
 International Auxiliary Language Association, internationale Sprachengesellschaftzur Schaffung einer wissenschaftlichen Basis für die Auswahl einer bestehenden Plansprache bzw. die Fusion bestehender Plansprachen
 Association of Chinese language writers in Europe, Autorenverband für chinesischsprachige Autoren in Europa

Siehe auch:

 Association of Language Testers in Europe, eine Organisation von Anbietern von Fremdsprachprüfungen